Kurbjuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Kurbjuhn (1940–2014), deutscher Fußballspieler
 Martin Kurbjuhn (* 1937), deutscher Schriftsteller